A 2000. évi nyári olimpiai játékok női teniszversenyét az amerikai Venus Williams nyerte az orosz Jelena Gyementyjeva és az amerikai Szeles Mónika előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Lindsay Davenport (Második kör)
  Venus Williams (Bajnok)
  Szeles Mónika (Elődöntős)
  Conchita Martínez (Második kör)
  Arantxa Sánchez Vicario (Negyeddöntős)
 -
  Amanda Coetzer (Negyeddöntős)
  Dominique van Roost (Negyeddöntős)

<ol start="9">
  Amélie Mauresmo (Első kör)
  Jelena Gyementyjeva (Döntős)
  Nathalie Dechy (Harmadik kör)
  Barbara Schett (Negyeddöntős)
  Silvija Talaja (Második kör)
  Szugijama Ai (Első kör)
  Jelena Lihovceva (Első kör)
  Sabine Appelmans (Harmadik kör)

Döntők

Források 
 Eredmények 

N1